Joppe steht für:

 eine Männerjacke, siehe Jacke#Joppe
 Ortsteil von Lochem, siehe Lochem#Ortsteile 
 antiker Name von Jaffa, siehe Tel Aviv-Jaffa#Geschichte Jaffas
 lateinischer Name von Titularbistum Ioppe

Joppe ist der Familienname von:
 Björn Joppe (* 1978), deutscher Fußballspieler

Siehe auch: